В этой статье описывается распространение COVID-19 в Доминике. Болезнь вызывается вирусом SARS-CoV-2.

Хронология 
 Первый случай заболевания был обнаружен 22 марта 2020 года. Заболевшим оказался 54-х летний мужчина, прибывший из Великобритании.
 К 17 мая было 16 заболевших. Все они выздоровели.
 Количество заражённых 23 июня — 18, вылеченных — 18.
 К 21 июля более 1000 человек сдали тест.
 20 августа 19 человек были заражены. 18 — вылечились (1 активный случай).
 23 августа стало известно о 20 подтверждённых случаях и 2 активных.

Примечания 

Доминика